Bälinge landskommun kan syfta på:
Bälinge landskommun, Södermanland
Bälinge landskommun, Uppland
Bälinge landskommun, Västergötland